

Cinema 
 Summer Love  – film del 1914 diretto da Arthur Hotaling
 Summer Love  – film del 1958 diretto da Charles F. Haas
 Summer Love  – film del 1968 diretto da Rosa Mia
 Summer Love  – film del 2006 diretto da Piotr Uklanski

Musica 
 Summer Love – singolo di Justin Timberlake del 2007
 Summer Love – singolo dei Rudimental e di Rita Ora del 2018